Perl peut désigner :
 Perl, un langage de programmation ; 
 Perl, une commune allemande de Sarre limitrophe de la France.

PERL est un sigle qui peut désigner :
 Perl (où Perl signifie Pierre épargne retraite logement), une entreprise française.

 Alfredo Perl (né en 1965), un pianiste classique et chef d'orchestre chilien ;
 Camille Perl (1938-2018), un haut prélat luxembourgeois secrétaire de la commission pontificale Ecclesia Dei ;
 Curdin Perl (1984-), un fondeur suisse ;
 Gisella Perl (1907-1988), une gynécologue, rescapée d'Auschwitz ;
 Hille Perl (née en 1965), une gambiste allemande ;
 Simone Perl (1918-2004), une résistante française, petite fille d'Alfred Dreyfus.

Patronyme anglais
Patronyme germanique
Homonymie de patronyme